711 может означать:
 711 год — невисокосный год, начинавшийся в четверг.
 «Объект 711» — подземная база хранения ядерного оружия СССР на Украине, на окраине посёлка Делятин.